ISO 8859-13 (Latin-7) — кодировка в стандарте ISO 8859 для языков Прибалтики — эстонского, латышского и литовского. Также годится для польского, немецкого, датского, шведского и норвежского и финского языков.

Windows-1257 совместима с ISO 8859-13 по расположению букв, но отличается расположением кавычек (позиции A1, A5, B4, FF в ISO 8859-13).

Таблица 
Нижняя часть таблицы (0—7F) не показана, так как совпадает с US-ASCII. Цифры под символами обозначают их номер в Юникоде.

Ссылки 
 Официальная таблица кодировки на сайте www.unicode.org

ISO 8859